O Grande Prêmio de Portugal de 2006 foi 16ª etapa do mundial de MotoGP de 2006. Aconteceu no fim de semana de 13 a 15 de outubro nos 4.182 km de Estoril em Portugal.

MotoGP

250 cc

125 cc

GPs de MotoGP de 2006
2005
Desporto em Portugal em 2006